Velaines (België), een deelgemeente van de Waalse gemeente Celles
Velaines (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Meuse